

Маргоб — село, Кахрамонський джамоат, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Маргоб — село, Чубецький джамоат, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область